Fay, település Franciaországban, Orne megyében
Fay, település Franciaországban, Sarthe megyében
Fay, település Franciaországban, Somme megyében
Fay-lès-Marcilly, település Franciaországban, Aube megyében
Fay-en-Montagne, település Franciaországban, Jura megyében
Fay-les-Étangs, település Franciaországban, Oise megyében